Бузина́:

 Бузина () — род растений семейства Адоксовые.

Топоним 
 Бузина — деревня в Свердловской области России.

Фамилия 
Бузина́:
 Бузина, Олесь Алексеевич (1969—2015) — украинский писатель и журналист.
Бу́зина:
 Бузина, Анна Сергеевна (род. 1989) — российская самбистка и дзюдоистка.
 Бузина, Ольга Степановна (род. 1946) — советская и российская оперная певица.

См. также 
 Бузин (значения)
 Бузини (значения)